Wrocławska Fontanna – multimedialna fontanna we Wrocławiu, otoczona pergolą, przy Hali Stulecia. Jest największą fontanną w Polsce i jedną z największych w Europie.

Fontanna ma powierzchnię około 1 ha. W jej niecce (o wymiarach 115x108 m) umieszczono 300 dysz wodnych różnego rodzaju (gejzery, dysze pieniące, dynamiczne, mgielne, punktowe, palmowe, wodne), które mogą tryskać wodę na wysokość 40 metrów oraz 3 dysze ogniowe. Na dnie umieszczono 800 punktów świetlnych. Wszystko to stanowi część multimedialnych pokazów wodnych odbywających się w rytm muzyki. Uzupełnieniem przedstawienia są projektory i kolorowe światła laserowe. Koszt budowy fontanny wedle pierwotnych kalkulacji miał wynosić 20 mln złotych, jednak ostatecznie budowa kosztowała 12 mln zł. Otwarcie fontanny odbyło się 4 czerwca 2009 roku. Projekt przygotowała Pracownia Projektowa Archad – Artur Moryson.

Fontanna działa tylko w sezonie letnim – od ostatniego weekendu kwietnia lub pierwszego weekendu maja do końca października.
Szczególnie spektakularne są pokazy nocne.

W sezonach zimowych 2010/2011 i 2011/2012 niecka fontanny służyła za lodowisko o powierzchni 2320 m² i wymiarach 116 na 20 m.

Zobacz też 
 Multimedialny Park Fontann w Warszawie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Aktualne informacje na oficjalnej stronie Hali Stulecia
 Oficjalna strona Wrocławskiej Fontanny Multimedialnej (nieaktualizowana)

Fontanny we Wrocławiu
Biskupin-Sępolno-Dąbie-Bartoszowice